Мечебилово () — село,
Мечебиловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320484001. Население по переписи 2001 г. составляет 652 (290/362 м/ж) человека.

Является административным центром Мечебиловского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Старая Семеновка,
Украинка и
Фёдоровка.

Географическое положение 
Село Мечебилово находится в месте слияния рек Самарка и Бритай, в 0,5 км от канала Днепр-Донбасс, на противоположном берегу канала находится село Фёдоровка, есть мост.
На реке Самарка сделана запруда (~7 га).
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 Около села Мечебилово раскопано 4 кургана и обнаружено более 20 захоронений, из них 19 принадлежет к эпохе бронзы (ІII-II тис. до н. э.) и одно досарматских времен (II ст. н. э.).
 Мечебилова слобода:
Мечебилова первоначально стала населяться княгиней Мечебиловой, и от неё получила своё название. Указом Азовской губернской канцелярии в 1782 году предписано: состоящую в Торском уезде, под слободой Мечебиловой княгини генерал-майорши Мечебиловой, землю 1000 десятин, с 1783 года положить в оклад, и взыскивать в год «за десятину по пяти денег».
 1817 — помещик Федор Петрович Куколь-Яснопольский построил каменный храм, во имя Праведного Иосифа Обручника.

Экономика 
 «Лан», агрофирма, ООО .
 В селе есть несколько молочно-товарных ферм.
 Глиняный карьер.

Культура 
 Школа.
 Клуб.
 Детский сад.
 Сельская медицинская амбулатория .

Достопримечательности 
 Братская могила.
 Орнитологический заказник местного значения «Куплеватское» (). Мелководное озеро с заболоченными берегами на дне степной балки на правом берегу реки Бритай. Мисто гнездования и миграционных скоплений птиц водно-болотного и лугового комплексов (гусей, уток, лебедей, цапель, чаек, крячки, куликов). На территории заказника гнездятся редкие виды, занесенные в Европейский Красный список (деркач), в Красный список Харьковщины (серощекая поганка, малая поганка, бугай, бугайчик, лебедь-шипун, луговой лунь, обыкновенная пустельга, сова болотная, усатая синица). Здесь разместилась колония крячков (к. чорный, к. белокрылый, к. белощокий) и локальное поселение индийской камышевки.

Религия 
 Храм Св. Иосифа Обручника, настоятель: иер. Александр Владимирович Малява

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района